Ла Маскота има више значења:

 Ла Маскота (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Маскота (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Маскота (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Маскота (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Маскота (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Маскота (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Маскота (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Маскота (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику